XZM steht für:
 Outer Harbour Ferry Terminal Heliport (IATA-Code), Heliport des Outer Harbour Ferry Terminals, Sé (Macau),  Macau

xzm steht für:
 Semgallische Sprache (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Ost-Baltische Sprache

Abkürzung